El nombre de Iglesia de Santa María la Blanca, o cualquiera de sus variantes es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como iglesias en honor a la Bienaventurada Virgen María en la advocación de la Santa María la Blanca.

Advocación 
 Santa María la Blanca;

Iglesias

España 
 Iglesia de Santa María la Blanca, templo católico en la localidad de Alcorcón, Madrid;
 Iglesia de Santa María la Blanca, templo católico en la localidad de Berbegal, Huesca;
 Iglesia de Santa María la Blanca, templo católico en la localidad de Cerceda, Madrid;
 Iglesia de Santa María la Blanca, templo católico en la localidad de Fuentes de Andalucía, Sevilla;
 Iglesia de Santa María la Blanca, templo católico en la localidad de Los Palacios y Villafranca, Sevilla;
Iglesia de Santa María la Blanca, templo católico en la localidad de Málaga, Málaga;
 Iglesia de Santa María la Blanca, templo católico en la ciudad de Sevilla, Sevilla;
 Iglesia de Santa María la Blanca, templo católico en la ciudad de Toledo, Toledo;
 Iglesia de Santa María la Blanca, templo católico en la localidad de Torremuña, La Rioja;
 Iglesia de Santa María la Blanca, templo católico en la localidad de Villalcázar de Sirga, Palencia;
 Iglesia de Santa María la Blanca, antiguo templo católico en la ciudad de Burgos, Burgos.
 Santa María de la Blanca, templo católico en la localidad de Rubalcaba, Cantabria.